Stari kalendar je opšte ime za kalendare koji su zastareli pojavom nekog drugog kalendara. Primeri za stare kalendare su:

 Julijanski kalendar je zastareo pojavom gregorijanskog kalendara. Kako je u zemljama sa pravoslavnim hrišćanstvom kao dominantnom religijom i u svetovnoj upotrebi nekoliko vekova ostao taj kalendar (u nekim zemljama do prve polovine 20. veka), krajem 20. i početkom 21. veka sećanje na prelazak s jednog na drugi kalendar, pa se julijanski naziva starim (a gregorijanski novim).

Vidi još 

 Novi kalendar